Sphaeriodesmidae är en familj av mångfotingar. Sphaeriodesmidae ingår i ordningen banddubbelfotingar, klassen dubbelfotingar, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Sphaeriodesmidae 92 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Banddubbelfotingar
Sphaeriodesmidae